Jablonica kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Jablanitsa (ort), Lovetj, Obsjtina Jablanitsa,

Polen 

 Jabłonica (vattendrag), Masoviens vojvodskap, 
 Jabłonica (ort i Polen, Masoviens vojvodskap, Powiat przysuski), 
 Jabłonica (ort i Polen, Święty Krzyż vojvodskap), Powiat staszowski, 
 Jabłonica (ort i Polen, Nedre Karpaternas vojvodskap), Powiat jasielski, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar
Robotskapade Polenförgreningar